Hidalga hace referencia a varios artículos:

Personas
Lorenzo de la Hidalga, arquitecto español activo en México
Luis de la Hidalga y Enríquez, abogado mexicano
Saturnino Suanzes de la Hidalga, almirante general de la armada española

Arte
La hidalga limosnera, obra de teatro de José María Pemán, estrenada en 1944
Retrato de Lorenzo de la Hidalga, pintura al óleo realizada por Pelegrín Clavé en 1851

Lugares
La Hidalga, entidad singular de población del municipio de Arafo, en la isla de Tenerife, España.